Careri – comune italiano della provincia di Reggio Calabria, in Calabria 
 Giorgio Careri – fisico italiano
 Giovanni Francesco Gemelli Careri – giurista, avventuriero e viaggiatore italiano